Михайло́вски или Миха́йловски е славянско (руско, беларуско, украинско, българско, македонско) фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица.

 Анатоли Михайловски (1935 – 2014), съветски физик, чл.-кор. (РАН)
 Аркадий Михайловски (1925 – 2011), съветски адмирал
 Владимир Михайловски (1931 – 2000), беларуски живописец и учен
 Георги Михайловски (1870 – 1912), руски (украински, естонски) геолог, професор
 Евгени Михайловски (1937 – 2013), съветски летец, генерал-майор
 Златко Михайловски (1926 – 1944), югославски партизанин
 Иван Михайловски (1874 – 1933), съветски (украински) флейтист, професор
 Кирил Михайловски (1916 – 1991), югославски партизанин, генерал-майор
 Любомир Михайловски (р. 1954), северномакедонски министър, офицер
 Михаил Михайловски (р. 1934), български писател и публицист
 Михо Михайловски (1915 – 2003), югославски партизанин и офицер
 Никола Михайловски (1818 – 1892), български книжовник и общественик
 Николай Михайловски (1866 – 1915), руски генерал-майор
 Пьотър (Петро) Михайловски (1897 – 1963), съветски (украински) инженер-геодезист, доцент
 Стоян Михайловски, няколко души с това име
 Яков Михайловски (п. 1886), руски генерал

Вижте също 
 Михайлов

Източници 

Български фамилни имена
Руски фамилни имена